De Tegenpartij - fictieve politieke partij van Van Kooten en De Bie
 De tegenpartij (Clouseau) - single